{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (96801) - || 1999 RC131 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96802) - || 1999 RC134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96803) - || 1999 RH134 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96804) - || 1999 RD137 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96805) - || 1999 RR138 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96806) - || 1999 RU142 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96807) - || 1999 RK143 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96808) - || 1999 RS148 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96809) - || 1999 RV150 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96810) - || 1999 RZ156 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96811) - || 1999 RM157 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96812) - || 1999 RZ161 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96813) - || 1999 RP163 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96814) - || 1999 RS163 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96815) - || 1999 RN164 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96816) - || 1999 RZ164 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96817) - || 1999 RK166 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96818) - || 1999 RW171 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96819) - || 1999 RS175 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96820) - || 1999 RY176 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96821) - || 1999 RU180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96822) - || 1999 RY180 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96823) - || 1999 RK181 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96824) - || 1999 RA182 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96825) - || 1999 RA185 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96826) - || 1999 RQ185 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96827) - || 1999 RE186 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96828) - || 1999 RT187 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96829) - || 1999 RW187 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96830) - || 1999 RW189 || 9 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96831) - || 1999 RU194 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96832) - || 1999 RE195 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96833) - || 1999 RL195 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96834) - || 1999 RG199 || 7 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96835) - || 1999 RZ199 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96836) - || 1999 RU200 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96837) - || 1999 RC202 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96838) - || 1999 RQ202 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96839) - || 1999 RW202 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96840) - || 1999 RQ203 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96841) - || 1999 RP205 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96842) - || 1999 RH208 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96843) - || 1999 RN209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96844) - || 1999 RO209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96845) - || 1999 RU209 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96846) - || 1999 RC211 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96847) - || 1999 RS211 || 8 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96848) - || 1999 RL221 || 5 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96849) - || 1999 RC224 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96850) - || 1999 RR225 || 3 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96851) - || 1999 RE229 || 7 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96852) - || 1999 RW235 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96853) - || 1999 RQ236 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96854) - || 1999 RD238 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96855) - || 1999 RK238 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96856) - || 1999 RX238 || 8 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96857) - || 1999 RQ242 || 4 september 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96858) - || 1999 SY1 || 18 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96859) - || 1999 SE2 || 18 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96860) - || 1999 SG2 || 22 september 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (96861) - || 1999 SC6 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96862) - || 1999 SE7 || 29 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96863) - || 1999 SE8 || 29 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96864) - || 1999 SK9 || 29 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96865) - || 1999 SA10 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96866) - || 1999 SV12 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96867) - || 1999 SA13 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96868) - || 1999 SH15 || 30 september 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96869) - || 1999 SD19 || 30 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96870) - || 1999 SB21 || 30 september 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96871) - || 1999 ST21 || 18 september 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96872) - || 1999 TC2 || 2 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (96873) - || 1999 TH4 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96874) - || 1999 TF8 || 6 oktober 1999 || Fountain Hills || C. W. Juels
|-
| (96875) - || 1999 TE10 || 8 oktober 1999 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (96876) Andreamanna || 1999 TY10 || 7 oktober 1999 || Gnosca || S. Sposetti
|-
| (96877) - || 1999 TF13 || 10 oktober 1999 || Oohira || T. Urata
|-
| (96878) - || 1999 TE16 || 11 oktober 1999 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| (96879) - || 1999 TG16 || 11 oktober 1999 || Monte Agliale || Sauro Donati|S. Donati
|-
| (96880) - || 1999 TD18 || 10 oktober 1999 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (96881) - || 1999 TD21 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96882) - || 1999 TQ23 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96883) - || 1999 TA24 || 4 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96884) - || 1999 TP25 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96885) - || 1999 TK26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96886) - || 1999 TT26 || 3 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96887) - || 1999 TB32 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96888) - || 1999 TH34 || 1 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96889) - || 1999 TQ35 || 4 oktober 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (96890) - || 1999 TE36 || 3 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96891) - || 1999 TC37 || 13 oktober 1999 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (96892) - || 1999 TY38 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96893) - || 1999 TM39 || 3 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96894) - || 1999 TV40 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96895) - || 1999 TY40 || 5 oktober 1999 || Catalina || CSS
|-
| (96896) - || 1999 TM43 || 3 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96897) - || 1999 TJ56 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96898) - || 1999 TV58 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96899) - || 1999 TB59 || 6 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (96900) - || 1999 TC69 || 9 oktober 1999 || Kitt Peak || Spacewatch|}

Planetoïdenlijsten